Blinkenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Blinkenberg (1893–1982), dänischer Romanist 
 Christian Blinkenberg (1863–1948), dänischer Klassischer Archäologe